From the Depths of Dreams — дебютный мини-альбом американской пост-хардкор группы Senses Fail, выпущенный 13 августа 2002 года на лейбле ECA Records. 29 апреля 2003 года альбом был переиздан на лейбле Drive-Thru Records. Он содержит все треки из оригинального альбома, а также два дополнительных бонус-трека.

Список композиций 
 «Steven» — 4:21
 «Free Fall Without a Parachute» — 4:13
 «Bloody Romance» — 3:51
 «Dreaming a Reality» — 4:54
 «The Ground Folds» — 3:57
 «One Eight Seven» — 4:12

Бонус-треки
 «Handguns and Second Chances» — 2:21
 «The Ground Folds (Acoustic)» — 4:30

Участники записи 
 Mike Glita — бас-гитара
 Dave Miller — гитара, бэк-вокал
 Buddy Nielsen — вокал
 Dan Trapp — ударные
 Garrett Zablocki — гитара

Примечания 

Дебютные мини-альбомы 2002 года